Bergholz ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bergholz, eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergholz (Bad Belzig), ein Ortsteil der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Bergholz-Rehbrücke, ein Ortsteil der Gemeinde Nuthetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Bergholz, ein Ortsteil der Gemeinde Gars am Inn im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergholz, ein Ortsteil der Gemeinde Langenlehsten im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Bergholz ist der Name folgender anderer Orte:
 Bergholz (Ohio), ein Ort im US-Bundesstaat Ohio
 Bergholz, deutscher Name der Gemeinde Bergholtz im Oberelsass in Frankreich

Bergholz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bergholz (1892–1957), deutscher Politiker der Weimarer Republik
 Friedrich Wilhelm von Bergholz (1699–1765), gottorfischer Hofbeamter
 Keno Bergholz, deutscher Moderator, Musiker und Multiinstrumentalist
 Lukas Bergholz, deutscher Komponist des 16. Jahrhunderts
 Olga Fjodorowna Bergholz (1910–1975), sowjetische Schriftstellerin
 Paul Bergholz (1845–1909), deutscher Meteorologe
 Richard Alexandrowitsch Bergholz (1865–1920), russischer Landschaftsmaler deutscher Abstammung
 Werner Bergholz (* 1950), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Wilfried Bergholz (* 1953), deutscher Journalist, Kinderpsychologe und Schriftsteller

Bergholz steht außerdem für:
 Bergholz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Saalekreis
 eine Schreibweise von Berckholtz (Adelsgeschlecht)
 Stadion Bergholz, ein Fußballstadion in Wil, Schweiz
 Bergholz (Schiffbau) (auch Barkholz), sind besondere, verstärkte Plankengänge im Holzschiffsbau 
 (3093) Bergholz, Asteroid des Hauptgürtels
 Bergholz (Steigerwald) (443 m), Berg im südwestlichen Steigerwald bei Ulsenheim, Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Bergholtz (Begriffsklärung)
 Berkholz